Crni Kao je lahko:
 Crni Kao, Batočina (Srbija)
 Crni Kao, Ražanj (Srbija)